Горина — женская форма русской фамилия .

 Известные носители 
 Горина, Екатерина Борисовна (род. 1992) — российская актриса.
 Горина, Ирина Анатольевна (род. 1967) — украинский политик.
 Горина, Клара Алексеевна (1930—2006) — российская художница, художник-постановщик.
 Горина, Людмила Васильевна (род. 1933) — советский и российский историк-славист.
 Горина, Мария Семёновна (1909—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Горина, Моймир (1945—2011) — чешский историк искусств.